Hoeke (België), een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen

Personen:
 Rob Hoeke, een Nederlandse zanger-pianist-songwriter
 Rob Hoeke's Boogie Woogie Quartet
 The Rob Hoeke Rhythm & Blues Group
 Ruben Hoeke, een Nederlandse gitarist
 Eva Hoeke, Nederlands journalist